McKim est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1748-1832), homme politique américain du Maryland
Andrew McKim (né en 1970), joueur canadien de hockey sur glace
Charles Follen McKim (1847-1909), architecte américain
 (né en 1950), théologien et éditeur américain
Dorothy McKim, productrice de film américaine
 (1775-1838), homme politique américain du Maryland
 (1810-1874), abolitioniste et ministre presbytérien américain
Josephine McKim (1910-1992), nageuse américaine
Leonora Jackson McKim (1879-1969), violoniste américaine
 (né en 1965), homme politique australien de Tasmanie

 (1891-1976), designer et éditeur américain
Sammy McKim (1924-2004), acteur canadien

Toponyme

, communauté de Virginie-Occidentale

Voir aussi
(7845) Mckim, astéroïde de la ceinture principale
McKim Building, bibliothèque de Boston, Massachusetts
McKim, Mead and White, cabinet d'architectes 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme